Когорта — у Стародавньому Римі загін війська, що становив десяту частину легіону.
 Когорта (статистика) — група людей, що має якусь загальну характеристику.
 Когорта — міцно згуртована група людей.
 Когорта — у таксономії — застаріла категорія, що вживалася замість «порядок».

Джерело 

 Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн (містить понад 207 000 словникових статей) 

Багатозначні терміни